Friderik II. je ime več vladarjev:

 Friderik II. Babenberški - avstrijski vojvoda
 Friderik II. Celjski - celjski knez
 Friderik II. Danski, dansko-norveški kralj
 Friderik II. Hohenstaufen - rimsko-nemški cesar
 Friderik II. Veliki - pruski kralj